Walter Cookson est un nom pouvant désigner:

Walter Cookson (1879-1948), joueur de football anglais
Walter J. Cookson (1876-1936), homme politique américain

Voir aussi

Cookson, Walter